Бацање копља у мушкој конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2012. у Хелсинкију одржано је 27. и 28. јуна на Олимпијском стадиону у Хелсинкију.

Титулу освојену на Европском првенству 2010. у Барселони бранио је Андреас Торкилдсен из Норвешке.

Земље учеснице 
Учествовало је 29 такмичара из 16 земаља.

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2012. години 
Десет најбољих европских бацача копља 2012. године до почетка првенства (27. јуна 2012), имали су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

Освајачи медаља

Сатница

Резултати

Квалификације 
У квалификацијама учесници су били подељени у две групе са по 14 такмичара. Квалификациона норма је износила 83,00 метра. У финале се пласирао један који је пребацио норму (КВ), а једанаест осталих према постигнутом резултату (кв)

Финале

Референце 

Европско првенство у атлетици на отвореном 2012.
Бацање копља на Европском првенству у атлетици на отвореном